Джеймс Гордон:
  (1665—1746) — шотландский католический священник, апостольский викарий Шотландии (1718—1727) и Низинному округу (1727—1746).
  (1739—1810) — американский политик, член Палаты представителей (1791—1795).
  (1833—1912) — американский политик, член Сената (1909—1910).
  (1881—1938) — англиканский священник, епископ Джарроу (1932—1938).
  (1908—1997) — американский спринтер, участник Олимпийских игр (1932).
  (1917—1967) — филиппинский политик, мэр Олонгапо (1964—1967).
  (1928—2013) — американский оптик и электроник, лауреат премий Таунса (1981), Макса Борна (1991) и обладатель медали Фредерика Айвса (2002) Оптического общества.
  (род. 1991) — игрок в американский футбол, победитель Аренабоула в составе клуба «Вашингтон Вэлор» (2018).
 Гордон, Джеймс Александр (1782—1869) — британский адмирал.
 Гордон, Джеймс Бек (1945—2023) — американский музыкант, специализировавшийся на работе в студии, и автор песен.
  (род. 1957) — британский военный деятель, командующий Вооружёнными силами Великобритании на Кипре (2008—2010).
  (1835—1889) — британский чиновник, главный комиссар провинции Кург (1878—1883).
  (1809—1853) — американский политик, губернатор штата Мичиган (1841—1842).
  (1863—1937) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
  (1772—1851) — британский военный и политический деятель, генерал-квартирмейстер (1811—1851), член Палаты общин (1830—1831).
  (1936—2020) — британский медиаменеджер и политик, генеральный директор (1991—1996) и председатель (1996—2005) Scottish Radio Holdings, лауреат премии Академии радио за вклад в радиовещание (1984).
 Джеймс Гордон — персонаж из серии комиксов про Бэтмена.